A Temporada 2008–09 da Basketball Bundesliga foi a 43.ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Alemanha disputada entre 20 de setembro de 2008 e 25 de junho de 2009. A equipe do EWE Baskets Oldenburgo conquistou seu primeiro título nacional.

Equipes participantes

Temporada Regular

Classificação Fase Regular

Playoffs

Campeões da Basketball Bundesliga (BBL) 2008–09

Clubes alemães em competições europeias 

Temporadas da Basketball Bundesliga
2009 no basquetebol
2008 no basquetebol